Este artículo describe las principales características de la demografía de la República Checa

Población
Con una población aproximada de 9.3 millones de habitantes para principios del , el crecimiento poblacional del país ha sido limitado, principalmente debido a la baja tasa de fertilidad y la pérdida de población durante la primera y segunda Guerra Mundial. Durante la Gran Guerra se perdieron aproximadamente 350.000 habitantes, principalmente hombres. Para comienzos de la Segunda Guerra Mundial, la población del país llegó a su máximo histórico, aproximadamente 11.2 millones de habitantes. Debido a la expulsión de residentes de origen alemán tras finalizar la guerra, la República Checa perdió aproximadamente 3 millones de personas. Posteriormente se mantuvo un ascenso lento y progresivo hasta un total de 10.330.000 en 1994. Desde dicho año en adelante, la población comenzó a disminuir a un ritmo de -0.10 a -0.15% por año hasta el 2003. Para la década del 2010, el crecimiento población se ha sustentado en la inmigración, compensando de esta forma la baja tasa de fertilidad.

Etnias
Grupos étnicos: Checos (81,2 por ciento), moravos (13,2%), eslovacos (3,1%), polacos (0,6%), alemanes (0,5%), silesianos (0,4%), gitanos (0,3%), húngaros (0,2%), otros (0,5%). Los datos sobre las diferentes nacionalidades provienen del año 1991, corresponden a nacionalidad que los ciudadanos declararon en el último censo de población y, por tanto, son relativos (p.ej. el número de ciudadanos checos de origen gitano o romaní se estima entre 200.000 y 300.000).

Religión

Religión: En el censo de 2011 el 10% se define como católico, 0,5% protestante, 0.4% Hussita Checoslovaca, el 2,7% profesa otra religión, mientras que existe un 6,7% de creyentes no adscritos a ninguna organización religiosa. El 34,25% de la población se declara sin religión, y otro 45,2 no se define de ningún modo.

Estadísticas vitales

Inmigración
La inmigración en la República Checa corresponde a la principal fuerza de crecimiento demográfico actual. Por cada mil habitantes uno es inmigrante (principales países de origen: países de Europa del Este, los Balcanes, estados de la antigua Unión Soviética y algunos países asiáticos).

Notas